Aérospatiale Alouette II — французский многоцелевой вертолёт. Разработан и производился предприятием Sud Aviation, позже — Aérospatiale, серийный выпуск — 1956—1975 гг. Выпущено более 1300 вертолётов. Alouette II стал первым в мире серийным вертолётом с газотурбинным двигателем. Использовался как в вооруженных силах (в качестве разведывательного, связного, тренировочного, противотанкового), так и в гражданской авиации для решения задач общего назначения.

Разработка и производство 
Разработка вертолета велась в рамках государственного контракта. Компания SNCASE представила на конкурс прототип X.310G с газотурбинной силовой установкой — двигателем Turboméca Artouste. Первый полет новой машины, обозначенной как SE 3130, был выполнен 12 марта 1955 года; было принято решение о запуске вертолета в серийное производство.

Первые производственные серии строились для французских заказчиков (военных и гражданских). По лицензии вертолет выпускался также в Бразилии, Швеции, Индии, и США.

Конструкция 
Вертолёт классической схемы с рулевым винтом. Несущий винт — трехлопастный. Хвостовая балка — ферменной конструкции. Силовая установка — турбовальный двигатель. Шасси полозковое.

Эксплуатация и боевое применение 

Вертолет эксплуатировался в 80 странах, в 47 из них — военными ведомствами.

Применялся Израилем в войне на истощение в 1969-1970-х годах. Например, 19 апреля 1970 года израильский Alouette II был направлен для захвата сбитого египетского лётчика. Возле Порт-Тауфика вертолёт был неверно опознан и сбит огнём израильских пехотинцев.

Модификации 
 SE 3130 Alouette II – Ранняя модификация с двигателем Turbomeca Artouste II (400 л.с. / 300 кВт) на взлёте, максимальная взлётная масса 1500 кг.
 SE 313B Alouette II – SE 3130 с двигателем Turbomeca Artouste IIC5 или IIC6 (400 л.с. / 300 кВт), максимальная взлётная масса увеличена до 1600 кг.
 SE 3131 Gouverneur – улучшенная представительская модификация с закрытой хвостовой балкой, от которой отказались, предпочтя Alouette III.
 SE 3140 Alouette II – Проект, предполагалась установка двигателя Turbomeca Turmo II (400 л.с. / 298 кВт). Не строился.
 HKP 2 Alouette II – лицензионный выпуск SE 3130 в Швеции
 SA 3180 Alouette II Astazou – двигатель Turbomeca Astazou IIA или IIA2 (мог выдавать 523 л.с. / 390 кВт на взлёте и 473 л.с. / 353 кВт в рабочем режиме, дефорсированный до 400 л.с. / 300 кВт из-за особенностей передачи на ротор, максимальная взлётная масса 1500 кг.
 SA 318B Alouette II Astazou – SA 3180 с максимальной взлётной массой, увеличенной до 1600 кг..
 SA 318C Alouette II Astazou – SA 3180 с максимальной взлётной массой, увеличенной до 1650 кг.
 SA 315B Lama – разработан под требования индийских вооруженных сил для работы в условиях жаркого климата и высокогорья; комбинация силовой установки Artouste и ротора от Alouette III с усиленным силовым набором Alouette II.
Republic Lark: Предполагавшийся выпуск в США компанией Republic Aircraft, турбовальный двигатель AiResearch TSE-331-7 (600 л.с. / 447 кВт).

Лётно-технические характеристики (SE 313B Alouette II)

Эксплуатанты

Современные 

  ВВС Туниса
  
 Полиция Турции

Исторические 

  ВВС Франции
 Сухопутные войска Франции 
  Авиация ВМС Франции 
 Национальная жандармерия Франции
 Securite Civile 

  ВВС Австрии

 Сухопутные войска Бельгии
 Жандармерия Бельгии 

 Вооружённые силы Бенина
 Биафра
 Вооружённые силы Биафры

  ВВС Бразилии

 Корпус армейской авиации Великобритании

  ВВС Гвинеи-Биссау

  Люфтваффе 
 Сухопутные войска Германии 
 Федеральная полиция Германии

  ВВС Джибути
 
  ВВС Республики 

 Сухопутные войска Индонезии
  Военно-морские силы Индонезии

  ВВС Израиля

  ВВС Камеруна 
 Катанга
  ВВС Катанги: 1.
 Королевство Камбоджа
  Королевские ВВС Камбоджи
  Кхмерская Республика
  Кхмерские ВВС

  ВВС Республики Конго

  ВВС Кот-д’Ивуара
 Королевство Лаос

  Королевские ВВС Лаоса

  ВВС Ливана

  ВВС Мадагаскара

  ВМС Мексики

  Королевские ВВС Нидерландов
 
 Сухопутные войска Перу
 
  ВВС Португалии 
 Национальная республиканская гвардия Португалии
 Родезия
 ВВС Родезии

  ВВС Зимбабве: бывшие родезийские
  
  ВВС Румынии: 2 вертолёта YR-ALA (борт 74) YR-ALB (76) из состава 50-й транспортной авиационной флотилии, базирующейся в Отопень.

  ВВС Сенегала

  ВВС Турции
 Жандармерия Турции

  ВВС ЦАР

  ВВС Швейцарии 

  ВВС Швеции
 Сухопутные войска Швеции 
 ЮАР
  ВВС ЮАР

См. также 
 Aérospatiale Alouette III
 Aérospatiale Gazelle
 Aérospatiale SA 315B Lama
списки:
 Список вертолётов

Примечания

Источники, ссылки 
 «Helicopters in Europe: Fourteen Different Types Seen at Paris». Flight, 8 July 1955, pp. 54–55.
 Taylor, John W. R. Jane’s All The World’s Aircraft 1966-67. London: Sampson Low, Marston & Company, 1966.
 Boyne, Walter. "How the Helicopter Changed Modern Warfare." Pelican Publishing Company, 2011. .
 Cocks, Kerrin. "Rhodesian Fire Force 1966–80." Helion and Company, 2015. .
 McGowen, Stanley S. Helicopters: An Illustrated History of their Impact. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2005. .
 

Вертолёты Aerospatiale
Вертолёты Франции
Гражданские вертолёты
Военно-транспортные вертолёты